Nefedowo steht für:

 Nefedowo, Siedlung im Waschki-Bezirk, Oblast Wologda
 Nefedowo, Siedlung im Wologda-Bezirk, Oblast Wologda